Finalen av Copa Libertadores 1981 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan brasilianska Flamengo och chilenska Cobreloa. Flamengo tog sin första titel i turneringen efter vinst i den avgörande playoff-matchen.

Tidigare finaler

Regler
Finalen spelas över två matcher, en hemma och en borta. Den som har flest poäng i dubbelmötet vinner. Om lagen har lika många poäng spelas en playoff-match på en neutral plan. Målskillnad används som en sista utväg.

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Playoff

Externa länkar
Copa Libertadores 1981 på rsssf.com

Sportevenemang i Rio de Janeiro
Sportevenemang i Santiago de Chile
1981 i Brasilien
1981 i Chile
CR Flamengo
Club de Deportes Cobreloa
Fotbollsåret 1981
Santiago de Chile under 1900-talet
Rio de Janeiro under 1900-talet
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Chile